Юрженко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Юрженко Олександр (1910–1999) — український фізико-хімік.
 Юрженко Петро Іванович (1898–1975) — український радянський хірург, заслужений лікар УРСР.
 Юрженко Тимофій Іванович (1905–1973) — радянський хімік, доктор технічних наук.

Українські прізвища